Вільбазі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Од. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 650 км на південь від Парижа, 140 км на південний захід від Монпельє, 17 км на південь від Каркассонна.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лангедок-Русійон. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Галерея зображень

Посилання 

 Вільбазі на сайті французького Національного інституту географії
 Вільбазі на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Вільбазі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Од

Примітки 

Муніципалітети департаменту Од